Champagné (Sarthe), municipi al departament del Sarthe 
 Champagné-le-Sec, municipi al departament de Vienne 
 Champagné-les-Marais, municipi al departament de Vendée 
 Champagné-Saint-Hilaire, municipi al departament de Vienne